Eduardo Gottardi (né en 1985), footballeur brésilien ;
 Guerino Gottardi (né en 1970), footballeur suisse ;
 Roberto Gottardi (1927-2017), architecte italo-cubain ;
 Vittore Gottardi (1941-2015),  footballeur suisse.